Arpad Soos oder Árpád Soós ist der Name folgender Personen:

* Árpád Soós (Zoologe) (1912–1991), ungarischer Zoologe
 Arpad Soos (Fussballtrainer) (* 1962), Schweizer Fussballtrainer
 Árpád Soós (Schachspieler) (* 1970), ungarischer Schachspieler